Капдесасо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 17.81 км². Население — 163 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски